Frendo est un patronyme maltais notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
  (né en 1985), joueur de football maltais ; 
 Édouard Frendo (1910–1968), alpiniste français ; 
  (né en 1948), historien maltais ; 
 Michael Frendo (né en 1955), homme politique maltais. 

Patronyme maltais